O Kilkenny City foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Kilkenny.

Ligações externas
  Página Oficial

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1966